Saint Chachou, saint Pachome ou saint Pachôme peut désigner :
 Pacôme le Grand (né vers 292 en Thébaïde — mort vers 348), généralement considéré comme le fondateur du cénobitisme ; fêté le 15 mai par l'Église orthodoxe et le 9 mai par l'Église catholique.
 Pacôme de Théra Témène (Τημένου θήραι)  ou Pacôme d'Uşak, esclave slave d'un tanneur turc d'Uşak (Théra Témène pour les orthodoxes, près de Philadelphie en Asie mineure), moine à l'Athos, martyr à son retour à Uşak ; fêté le 9 mai.

Voir aussi
 Saint-Pacôme, municipalité du Canada